El Palau Solterra-Barbarà (o Solterra-Barberà) fou un antic palau que es troba a la finca actualment ocupada pels núm. 9 de l'avinguda del Portal de l'Àngel, núms. 41-47 del carrer de la Canuda i núms. 2-4 del carrer de la Flor de la ciutat de Barcelona.

Es tracta d'un palau els orígens del qual es remunten al  que va pertànyer a la noble família dels Sarriera, la qual va enllaçar després amb els marquesos de Barberà i de la Manresana. Té una gran façana de senzilla factura, amb balcons amb llinda i brancals de pedra, i un acabat del parament amb encintat imitant carreus. Els baixos han estat molt modificats en ser
ocupats per establiments comercials. A la façana que dona al carrer Canuda es conserva l'antic portal adovellat. L'espai on hi havia el jardí correspon al solar on hi havia el veí cinema París.

Història 
És una casa amb un exterior completament simple, del tot d'acord amb el caràcter català, però l'interior era un dels més sumptuosos de la ciutat. Aquesta casa fou construïda durant el , quan els Sarriera, els propietaris, família d'alta estirp dins l'administració de Catalunya, acomplien un paper molt significatiu en les guerres contra Felip IV. La unió d'aquest llinatge amb els marquesats de Barberà i de la Manresana, hereus dels Pinós i dels Copons, de la més antiga noblesa catalana, aportà a aquesta casa un valuós arxiu de documents medievals. Al costat a la dreta, on fins fa poc hi havia el cine París i s'ha desenvolupat la nostra intervenció arqueològica, hi havia el jardí del palau. Per la seva part, el cine (pertanyent al “Grupo Balañá”) havia obert les seves portes el 21 de juny de 1928 i era un dels més antics que continuaven funcionant a la ciutat.

Referències 

Edificis del barri Gòtic
Solterra-Barbara
Portal de l'Àngel
Patrimoni monumental del Barri Gòtic